Mykene (gr. Μυκήνη) ist:

 eine antike, griechische Stadt, siehe Mykene
 eine  Nymphe der griechischen Mythologie, siehe Mykene (Mythologie)
 eine Ortschaft in Griechenland, siehe Mykines (Ortsgemeinschaft)
 ein Gemeindebezirk und ehemalige Gemeinde in Griechenland, siehe Mykines (Gemeindebezirk)